La Virsligas Winter Cup 2017 (in lettone Virsligas Ziemas Kauss) è stata la 5ª edizione del torneo a eliminazione diretta. La competizione è iniziata il 14 gennaio 2017 ed è terminata il 22 febbraio 2017. Il  ha vinto il torneo per la prima volta.

Girone unico 
A differenza delle precedenti edizioni, la Coppa di Lega 2017 si disputa con la formula del girone unico. La squadra vincitrice è determinata dal miglior rapporto tra punti realizzati e punti possibili in base al numero di partite disputate.

Prendono parte alla competizione le 8 squadre del campionato di Virslīga 2016 e la vincitrice della 1. Līga 2016; a queste si sono aggiunte 4 squadre della A Lyga lituana e 2 squadre della Meistriliiga estone, partecipanti come fuori concorso.

Classifica finale

Voci correlate 
 Virslīga 2017
 Latvijas kauss 2017

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2017
Ziemas Kauss